Beltrame ist der Familienname folgender Personen:

 Achille Beltrame (1871–1945), italienischer Zeichner und Illustrator
 Arnaud  Beltrame (1973–2018), französischer Oberstleutnant und Terroropfer
 Fabiana Beltrame (* 1982), brasilianische Ruderin
 Francisco Beltrame (* 1952), uruguayischer Politiker
 Giovanni Beltrame (1824–1906), italienischer Sprachforscher und Afrikareisender
 Sebastián Beltrame (* 1983), argentinischer Biathlet
 Séverine Beltrame (* 1979), französische Tennisspielerin

 Wesley Lopes Beltrame (* 1987), brasilianischer Fußballspieler, siehe Wesley (Fußballspieler, 1987)

Siehe auch:

 Beltrami